DHT – skrót odnoszący się do:
 DHT featuring Edmée – belgijski duet muzyczny
 Distributed Hash Table – rozproszona tablica mieszająca
 5-alfa-dihydrotestosteron